Trachee bij insecten, deel van het ademhalingsstelsel;
 Trachee bij planten, of ook houtvaten, deel van het xyleem.